Kenny Galarza  – pugile portoricano
 Luis Galarza  – calciatore boliviano
 Sergio Galarza  – calciatore boliviano
 Louis Germain de Funès de Galarza  – attore francese